Brahin kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Brahіnskі Rajon, distrikt, Homels voblast, 
 Brahіn, distriktshuvudort, Homels voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar